La Luna kan syfta på 
 La Luna (låt av Il Divo) – en låt på Il Divos musikalbum The Promise
 La Luna (musikalbum) – ett musikalbum av Sarah Brightman
 La Luna (tidskrift) – en spansk tidskrift

Geografi

Mexiko 

 La Luna, Querétaro Arteaga, ort, Ezequiel Montes, 
 La Luna, Veracruz, ort, Espinal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar